Macron má více významů:

 Emmanuel Macron (* 1977) – francouzský politik a prezident republiky,
 Brigitte Macronová (* 1953) – francouzská pedagožka, manželka Emmanuela Macrona,
 vodorovná čárka – diakritické znaménko,
 Macron (sportovní oblečení) – italská společnost zaměřující se na sportovní oblečení,
 Macron Stadium – anglický fotbalový stadion v Horwich pojmenovaný po oděvní společnosti.